Plaatsen in Denemarken:
Astrup (Hjørring)
Astrup (Mariagerfjord)
Astrup (Ringkøbing-Skjern)

Parochies van Denemarken:
Astrup (parochie, Aarhus)
Astrup (parochie, Hjørring)
Astrup (parochie, Mariagerfjord)

Medisch
Bepaling van gasconcentraties in bloed

Zie ook
Åstrup (doorverwijspagina)